Plaine (Bas-Rhin), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
 Plaine (Franse Revolutie), een politieke groep in de Franse Revolutie

Zie ook
 La Plaine (doorverwijspagina)